Турнир Nebelhorn Trophy 2014 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2014/2015 годов.
Nebelhorn Trophy проходило в Оберстдорфе (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.
Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревновновались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2014» проходил на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 25 по 27 сентября 2014 года.

Ранее заявленные фигуристы 
За полнедели до соревнований была сделана операция олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях российскому фигуристу-танцору Дмитрию Соловьёву. В первый же день соревнований по болезни отказался от выступлений бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года казахский фигурист Денис Тен. Также в основном составе заявленных на эти соревнования значилась бронзовая медалистка юниорского чемпионата мира 2013 года Анна Погорилая, незадолго до старта замененная на Елизавету Туктамышеву в связи с назначением Анны Погорилой на командный турнир Japan Open, проходивший почти одновременно с Nebelhorn Trophy.

Судейский эксперимент 
На турнире Небельхорн, оценки за технику и компоненты программы оценивались двумя разными бригадами судей. Согласно эксперименту, на турнире были сформированы две бригады судей: из пяти и семи человек. Первая бригада оценивала исполнение технических элементов, а также по одному из пяти компонентов программы (мастерство скольжения, переходы между элементами, качество исполнения программы, хореография, передача музыки и образа). Бригада из семи арбитров оценивала исключительно компоненты программы, причем каждый судья выставлял оценки только по трем параметрам. Экспериментальное судейство на турнире Небельхорн применялось лишь в соревнованиях в танцах на льду и в мужском одиночном катании.

Результаты

Мужчины 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины

Спортивные пары

Танцевальные пары

Примечания

Ссылки 

 Результаты 
 Состав 
 Официальный сайт турнира,

2014 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Сентябрь 2014 года
Спорт в Германии в 2014 году